Ха́апалайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хаапалайнен, Тауно Хейкович (1908—1976) — советский полярник, принимавший участие в спасении челюскинцев, переводчик художественной литературы с русского на эстонский и финский языки.
 Хаапалайнен, Ээро (1880—1938) — советский и финский политический деятель, социал-демократ.